Trepča je lahko:
 Trepča, Gvozd (Hrvaška)
 Trepča, Andrijevica (Črna gora)
 Trepča (reka)
 Trepča, Kosovo (rudnik)